Dalok
 Get Back, Beatles-dal (1969)
 Get Back, Demi Lovato-dal (2008)
 Get Back, Ludacris-dal (2005)
 Get Back, Zebrahead-dal (1998)
Filmek
 Get Back, Paul McCartney 1989-90-es világkörüli turnéjáról készült koncertfilm (1991) rend.: Richard Lester 
 Get Back, angol filmsorozat